Esistono più persone note di nome Derlis González:

Derlis Aníbal González, calciatore paraguaiano, nato nel 1978
Derlis González Galeano, calciatore paraguaiano, nato nel 1994